Case Favaro ima više značenja:
 Case Favaro, Treviso
 Case Favaro, Venezia